Ильинское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Ильинка.

Административное устройство 
В состав Ильинского сельского поселения входят:
 хутор Ильинка,
 хутор Анновка,
 хутор Березово-Фёдоровка,
 хутор Васильевский,
 хутор Головка,
 хутор Гусынка,
 хутор Западный,
 хутор Калиновка,
 хутор Корсунка,
 хутор Курнаковка,
 хутор Лагутьевский,
 хутор Марьевка,
 хутор Мирошниковский,
 хутор Новопокровский,
 хутор Раздолье,
 хутор Таловка,
 хутор Шарковка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района